

Pessoas 
 Drew Goddard — escritor de scripts de televisão
 Jean-Luc Godard — cineasta francês
 Mark Goddard — a(c)tor estadunidense
 Paulette Goddard — atriz estadunidense
 Robert Goddard — físico e engenheiro estadunidense

Localidades 
 Goddard (Maryland)
 Goddard (Kansas)

Outros 
 9252 Goddard — asteróide.

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos